Abdoulaye Fall peut faire référence à :

 Abdoulaye Fall (1952-), militaire sénégalais ;
 Abdoulaye Fall (1953-) militaire sénégalais.